En Allemagne, Nehren peut correspondre à :
 Nehren, une commune de Bade-Wurtemberg,
 Nehren, une commune de Rhénanie-Palatinat.